Бербулеску () — румунське прізвище.

 Андрей Бербулеску (1909—1987) — румунський футболіст.
 Ромулус Бербулеску (1925—2010) — румунський письменник-фантаст, актор та сценарист.

Румунські прізвища